Windsor — cidade do condado de Berkshire, na Inglaterra
 Casa de Windsor — casa real inglesa atualmente no poder
 Castelo de Windsor — castelo real da Inglaterra
 Parque de Windsor — estádio de futebol
 Windsor Station — estação de trem de Montreal
 Windsor Tower — arranha-céu espanhol destruído por um incêndio em 2005

Topônimos

 Windsor (Cornwall) — Cornualha, Inglaterra
 Windsor (Lincolnshire) — Lincolnshire, Inglaterra

 Windsor (Ontário) — Ontário, Canadá

 Windsor (Connecticut) — Connecticut, Estados Unidos
 Windsor (Vermont) — Vermont, Estados Unidos
 Windsor (Colorado)
 Windsor (Carolina do Sul)
 Windsor (Carolina do Norte)
 Windsor (Califórnia)
 Windsor (Wisconsin)
 Windsor (Missouri)
 Windsor Heights (Iowa)
 Windsor Locks
 Windsor (Mercer County, Illinois)
 Windsor (Virgínia) 
 Windsor Heights (Virgínia Ocidental)
 Windsor (Pensilvânia)
 New Windsor (Maryland)

Títulos
 Duque de Windsor
 Marquês Windsor
 Conde de Windsor
 Visconde Windsor
 Barão Windsor

Pessoas
 Windsor Davies
 Barry Windsor-Smith
 Windsor Medeiros

Família
 Mountbatten-Windsor

 Acessórios de moda
 Nó de Windsor

Desambiguação
Desambiguações de topônimos